Centrum Optyki Kwantowej w Toruniu – ośrodek naukowo-badawczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Centrum znajduje się w południowej części dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, w gmachu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, przy ulicy Grudziądzkiej 5/7.

Siedziba

Charakterystyka 
Centrum Optyki Kwantowej prowadzi badania w zakresie optyki i optyki kwantowej (oraz ich zastosowań w naukach biomedycznych), spektroskopii i optyki nanostruktur, a także komputerowego modelowania procesów optycznych i nanostruktur.

Ośrodek ten oprócz badań naukowych służy również kształceniu fizyków i informatyków w zakresie nowoczesnych technik optycznych, mających zastosowanie w diagnostyce medycznej i biologicznej, diagnostyce materiałowej, telekomunikacji i kwantowym przetwarzaniu informacji.

Kalendarium 
 2007 – inicjatywa rozbudowy WFAiIS o Centrum Optyki Kwantowej
 maj 2008 - rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac projektowych
 listopad 2008 - zakończenie prac nad projektem budowlanym
 luty 2009 - uzyskanie pozwolenia na budowę
 kwiecień 2009 - wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
 lipiec 2009 - rozpoczęcie prac budowlanych
 listopad 2009 - wmurowanie aktu erekcyjnego
 wrzesień 2011 - otwarcie Centrum Optyki Kwantowej

Struktura organizacyjna 
Laboratoria:
 Laboratorium Optycznej Manipulacji I Detekcji Nanostruktur
 pracownia optycznej spektroskopii nanostruktur
 pracownia mikroskopii sił atomowych
 pracownia laserowej mikrodyssekcji
 Laboratorium Optycznej Charakteryzacji Materiałów
 pracownia luminescencji i spektroskopii optycznej 
 pracownia fotoakustyki i badań fototermicznych 
 pracownia spektroskopii pozytonowej
 Laboratorium Spektroskopii Ultraszybkiej i Ultraczułej 
 Laboratorium Optycznego Obrazowania Medycznego 
 Laboratorium Fotoniki Kwantowej 
 Pracownia Modelowania Komputerowego
 pracownia komputerowa i pracownia terminali graficznych

Zobacz też 
 Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
 Uczelnie i placówki naukowe w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Wydziału FAiIS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Oficjalna strona COK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika